Marcellusflut ist der Name zweier Flutkatastrophen an der Nordsee, die jeweils am 16. Januar (Gedenktag des heiligen Marcellus) stattfanden:

Erste Marcellusflut (1219)
Zweite Marcellusflut (1362)